Andraž Kirm (Ljubliana, 6 de setembro de 1984) é um futebolista profissional esloveno, meio campista, milita no Wisla Cracóvia.

Carreira 
Kirm representou a Seleção Eslovena de Futebol na Copa do Mundo de 2010.

Ligações Externas

  Andraž Kirm (90minut.pl)
Perfil em Ogol

Futebolistas da Eslovénia
Futebolistas do Wisła Kraków
Jogadores da Seleção Eslovena de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Naturais de Liubliana
Futebolistas do NK Domžale
Futebolistas do Football Club Groningen